Allerton kan syfta på:

 Allerton, Liverpool – en stadsdel
 Allerton, West Yorkshire – en tidigare by i Bradford
 Allerton Bywater – ett distrikt i i grevskapet City and Borough of Leeds
 Allerton Mauleverer with Hopperton – en parish i grevskapet North Yorkshire
 Chapel Allerton – en stadsdel i nordöstra Leeds
 Allerton Passage – en strömfåra i provinsen British Columbia
 Allerton, Iowa – en ort i Wayne County